Józef Drzewicki (1846–1892) – nauczyciel
 Józef Jakub Mieczysław Drzewicki (1896–1937) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, oficer 21 pp i Batalionu KOP „Ostróg”, kawaler Krzyża Walecznych (czterokrotnie)

Przypisy